Jordan Williams (1990) – cestista statunitense 
Jordan Williams (1992) – calciatore inglese
Jordan Williams (1993) – giocatore di football americano statunitense
Jordan Williams (1995) – cestista statunitense
Jordan Williams (1999) – calciatore inglese